«Во́лга» — советский футбольный клуб из Горького (ныне Нижний Новгород). Создан в 1963 году в результате объединения команд «Торпедо» (Горький; также именовалась ГАЗ, Автозавод им. Молотова, «Чайка») и «Ракета» (Сормово; в 1958—1961 представляла Горький; также именовалась «Судостроитель», «Авангард», команда г. Горького).

Описание 
Клуб представлял завод «Красное Сормово» (ДСО «Труд»). В дебютном сезоне занял 2-е место во второй группе «А» (втором по силе дивизионе страны) и вышел в первую группу «А» (высший дивизион). Заняв в 1964 году 14-е место в первой группе «А» (из 17 команд), клуб покинул высший дивизион. В 70-е годы клуб трижды занимал третье место в зональных турнирах второй (третьей по силе) лиги (1971 — 3-я зона, 1972 — 4-я зона, 1974 — 2-я зона). В начале 80-х клуб являлся одним из аутсайдеров 2-й зоны второй лиги, неизменно занимая места в нижней части таблицы. Последним сезоном для команды мастеров клуба стал 1984-й. В межсезонье 1984/85 годов клуб был исключён из чемпионата и расформирован за нарушение Положения о статуте команды мастеров. В 1993 году СК «Красное Сормово» был переведен из ведомства судостроительного завода «под крыло» администрации Сормовского района и получил название «Сормович». Существовавший с 1998 по 2016 гг. нижегородский клуб «Волга» был создан на базе детской футбольной команды «Сормович» и не сразу получил нынешнее название, одно время именуясь «Электроника».

Статистика выступлений 

Дюжина лучших бомбардиров

Голы (первенство + кубок)

 Владимир АФАНАСЬЕВ 98 (96+2)
 Михаил СЕНЮРИН 60 (58+2)
 Евгений ЛУНЕВ 60 (56+4)
 Валентин ФИЛЯКИН 51 (49+2)
 Александр МИНАЕВ 49 (47+2)
 Александр ПОПОВИЧ 48 (45+3)
 Александр ЩЕРБАКОВ 36 (36+0)
 Валерий КОРНИШИН 34 (33+1)
 Юрий ГОЛОВ 26 (26+0)
 Сергей ГРИШИН 25 (24+1)
 Константин ФОМИН 25 (23+2)
 Анатолий СТЕПАНОВ 20 (20+0)

Главные тренеры 
 Золотухин, Иван Васильевич (1963 — июль 1965)
 Глебов, Николай Яковлевич (август 1965 — август 1966)
 Гурвиц, Семён Мейлерович (1967, по июль)
 Крылов, Вениамин Петрович (июль 1967 — июль 1973)
 Калугин, Валерий Фёдорович (август 1973 — 1975)
 Беляков, Владимир Михайлович (1976 — 1977)
 Калугин, Валерий Фёдорович (1978 — 1979)
 Афанасьев, Аркадий Петрович (1980)
 Кирш, Виктор Владимирович (1981, по июнь)
 Беляков, Владимир Михайлович (1981, с июня)
 Щербаков, Александр Николаевич (1982—1983)
 Найдёнов, Арсен Юдильевич (1984, по июль)

Примечания

Ссылки 
 Информация на sports.ru (см. данные до 1984 года включительно)
 Статистика на klisf.info (см. 1963—1984 годы, остальное относится к другим клубам)

 
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Нижнего Новгорода